Кюль-тегин (, Kül Tigin Khan İnançu Apa Tarkan, 闕特勒; 4 марта 684 — 27 февраля 731) — политический и военный деятель Второго Восточно-тюркского каганата, соправитель Бильге-кагана, сын Кутлуг-Эльтериш-кагана.

Биография 
Прославился как героический воин и участник множества военных походов, обеспечивших тюркам гегемонию в Центральной Азии.

В 710 вместе с Тоньюкуком и Могиляном вторгся с тюркской армией в Хакасию, нанеся поражение кыргызам.

В 716 предотвратил переворот и посадил на тюркский трон своего брата Могиляна (Бильге-кагана).

В его честь был создан обширный погребальный комплекс, важную часть которого составил ряд балбалов — изображений убитых врагов.

Эпитафия Кюль-тегину — памятник тюркской рунической письменности VIII в. — найдена в 1889 Н. М. Ядринцевым в урочище Кошо-Цайдам, на берегу р. Кокшин-Орхон (Монголия). Надписи дешифрованы в 1893 году датским учёным профессором Вильгельмом Томсеном. Памятник содержит ценные исторические сведения и даёт богатый лингвистический материал.

Литература 
 Мелиоранский П. М. Памятник в честь Кюль Тегина. СПб., 1899;
 Малов С. Е., Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования, М.; Л., 1951.

Тюркский каганат
Военачальники Средневековья
Ашина